Сальбрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 55 км на південь від Орлеана, 60 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2530 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5511,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Туристичне бюро муніципалітету Сальбрі
 Сальбрі на сайті французького Національного інституту географії
 Сальбрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сальбрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сальбрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сальбрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер